Património Mundial da UNESCO no Irão
Arquitetura sassânida
Takht-e Sulaiman (também Takht-i Sulaiman, Takht-e Soleiman, Takht-i Soleiman, Takht-e Soleyman ou Takht-i Soleyman) é um sítio arqueológico no noroeste do Irão. Inclui o principal santuário reconstruído no período mongol (), bem como um templo do período sassânida (séculos VI e VII), dedicado a Anaíta.

Referências 

 BBC Brasil